Burr kan som auktorsförkortning betyda:

 Brooks M. Burr
 Malcolm Burr

Robotskapade auktorsförkortningar